F 213 steht für:
 Scharnhorst (F 213), eine ehemalige Fregatte der deutschen Bundesmarine
 Augsburg (F 213), eine Fregatte der Deutschen Marine

F213